|-
| 179801 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179802 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179803 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179804 - || || 3 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 179805 - || || 3 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 179806 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179807 - || || 6 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179808 - || || 9 d'octubre de 2002 || Tenagra II || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 179809 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179810 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179811 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179812 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179813 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179814 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179815 - || || 1 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179816 - || || 2 d'octubre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 179817 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179818 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179819 - || || 3 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179820 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179821 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179822 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179823 - || || 3 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179824 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179825 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179826 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179827 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179828 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179829 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179830 - || || 5 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179831 - || || 2 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179832 - || || 13 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179833 - || || 14 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179834 - || || 14 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179835 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179836 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179837 - || || 4 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179838 - || || 5 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179839 - || || 6 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179840 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179841 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179842 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179843 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179844 - || || 7 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179845 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179846 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179847 - || || 9 d'octubre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 179848 - || || 7 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179849 - || || 7 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179850 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179851 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179852 - || || 9 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179853 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179854 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179855 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179856 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179857 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179858 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179859 - || || 8 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179860 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179861 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179862 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179863 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179864 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179865 - || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179866 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179867 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179868 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179869 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179870 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179871 - || || 10 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179872 - || || 12 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179873 - || || 11 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179874 - || || 4 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 179875 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 179876 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 179877 - || || 5 d'octubre de 2002 || Apache Point || SDSS
|-
| 179878 - || || 4 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179879 - || 2002 UB || 16 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179880 - || 2002 UE || 18 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179881 - || || 28 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179882 - || || 30 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179883 - || || 30 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179884 - || || 30 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179885 - || || 30 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179886 - || || 28 d'octubre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 179887 - || || 30 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179888 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179889 - || || 31 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179890 - || || 30 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179891 - || || 30 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179892 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179893 - || || 31 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 179894 - || || 31 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179895 - || || 31 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179896 - || || 31 d'octubre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 179897 - || || 31 d'octubre de 2002 || La Palma || La Palma
|-
| 179898 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179899 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 179900 - || || 31 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9